Die 36. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 20. und 21. Januar 1968 in der Sporthalle von Böblingen statt.

Zum siebten Mal in Folge wurde Eberhard Schöler deutscher Meister im Einzel. Er besiegte im Endspiel Bernt Jansen mit 3:0. Daneben gewann Schöler auch im Mixed mit Agnes Simon. Agens Simon, die eine Gürtelrose-Erkrankung ein paar Wochen vorher überstanden hatte, konnte im Einzel ihren Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Sie verlor das Endspiel gegen Edit Buchholz mit 1:3 (nach Zeitspiel im dritten Satz). Damit wurde Edit Buchholz zum zweiten Mal nach 1965 deutscher Meister im Einzel. Im Damendoppel holte sie ihren sechsten Titel, diesmal wie im Vorjahr mit Agnes Simon. Im Herrendoppel setzten sich Hans Micheiloff/Bernt Jansen gegen die Vorjahressieger Martin Ness/Peter Stähle mit 3:2 durch. Den Entscheidungssatz gewannen sie nach 20:4-Führung mit 21:10.

Erstmals standen im Halbfinale des Herreneinzels drei Spieler aus dem gleichen Verein: Jansen, Micheiloff und Ernst Gomolla waren beim VfL Osnabrück aktiv, lediglich Eberhard Schöler gehörte Borussia Düsseldorf an. Zwischen 4.800 und 5.000 Zuschauer besuchten die Meisterschaft.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1968/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 1–9

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1967/68 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 19. März 2018)
	

1968
Tischtennisveranstaltung 1968
Sportveranstaltung in Böblingen